Onyx Cave bezeichnet mehrere Höhlen in den Vereinigten Staaten:

 Onyx Cave (Arizona), National Natural Landmark
 Onyx Cave (Arkansas), älteste besichtigbare Höhle in Arkansas
 Onyx Cave (Missouri), im NRHP gelistet
 Great Onyx Cave, im Mammoth-Cave-Nationalpark, Kentucky
 Great Onyx Cave Entrance, im NRHP gelistet
 Crystal Onyx Cave, Kentucky